Mnàsees de la Fòcida, tirà de la Fòcida
 Mnàsees de Patara, geògraf de l'antiga Grècia
 Mnàsees de Beirut, gramàtic de l'antiga Grècia
 Mnàsees d'Argos, personatge esmentat per Demòstenes
 Mnàsees o Mnaseu, metge de l'antiga Grècia